HMAS Arunta ist ein Schiffsname der Royal Australian Navy, benannt nach dem Volk der Arrernte:
 HMAS Arunta (I30), ein Zerstörer der Tribal-Klasse im Zweiten Weltkrieg (1942–1968)
 HMAS Arunta (FFH 151), eine Fregatte der Anzac-Klasse (seit 1995)

Schiffsname der Royal Australian Navy